Световното първенство по футбол през 1966 година се провежда в Англия в периода от 11 юли до 30 юли. Световен шампион става Англия.

Четвъртфиналният мач между Англия и Аржентина и отстраняването от игра на капитана на аржентинския отбор Ратин с последвалата го седемминутна „сцена“, стават причината ФИФА да вземе решение за въвеждането на „индикатор“ за наложени лични наказания на играчите – използваните и до днес жълт и червен картон.

Полуфиналът между Англия и Португалия се счита за най-коректния мач в историята на световните първенства – френският съдия Швинт отсъжда първия фаул в мача в 22-рата минута.

България в квалификациите

Група 1 

 9 май 1965 г., Белгия – Израел 1:0
 13 юни 1965 г., България – Израел 4:0
 26 септември 1965 г., България – Белгия 3:0
 27 октомври 1965 г., Белгия – България 5:0
 10 ноември 1965 г., Израел – Белгия 0:5
 21 ноември 1965 г., Израел – България 1:2

Бараж 
 България и Белгия завършват с равен актив и играят допълнителен плейоф на неутрален терен, за да излъчат финалиста за Мондиал`66

Участници

Стадиони

Групова фаза

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Директни елиминации

Четвъртфинали

Полуфинали

Мач за трето място

Финал

Голмайстори

Световен шампион

Източници 

Световни първенства по футбол
Футбол в Англия
1966 година